August von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck ist der Name von:
 August (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck) (1652–1689), deutscher Herzog
 August Philipp (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck) (1612–1675), Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck